

Cinema 
 I migliori anni della nostra vita (The Best Years of Our Lives) – film del 1946 diretto da William Wyler

Musica 
 The Best Years of Our Lives – album di Steve Harley & Cockney Rebel del 1975
 The Best Years of Our Lives – album di Neil Diamond del 1988